Трутень может означать:

 Трутень — самец пчёл.
 Трутень — еженедельный сатирический журнал.
 Трутень — московское научное издательство.
 трутень — синоним слов лентяй, паразит.

См. также 
 TRUEтень — российский рэпер. 
 Трутни (значения)